Кара́була — село в Богучанском районе Красноярского края. Входит в Таёжнинский сельсовет.

География 
Расположено на одноимённой реке.

Население

Транспорт 
Железнодорожная станция.

Инфраструктура 
В поселке Карабула имеется ДК, где проходят поселковые соревнования и концерты, два магазина.

Село Карабула делится на: «низ» и «верх».

Примечания 

Населённые пункты Богучанского района